Waylon – nome proprio di persona
 Waylon – cantante olandese
 Waylon – album di Waylon Jennings del 1970